Kovalentni radijus je srednje rastojanje najudaljenijih elektrona od jezgre atoma koji se javljaju u pojedinačnim kemijskim vezama koje grade ti atomi.

Za istovrsne kovalentne veze vrijedi Dik=1/2(Dii+Dkk), gdje su Dii i Dkk razmaci 
atoma u odgovarajućim dvoatomnim molekulama. U tom smislu definiraju se kovalentni radijusi kao polovica razmaka istovrsnih kovalentno vezanih atoma.
Konstantnost dužine veze karakteristična je za složenije kovalentne strukture. Na osnovu srednjih vrijednosti za atomske udaljenosti
dobiveni su kovalentni radijusi različitih atoma. Kovalentni radijus različit je za jednostruku. dvostruku i trostruku vezu, jer su dužine ovih veza različite.

Dužina veze kod ugljika ovisno o jednostrukoj, dvostrukoj i trostrukoj vezi.

 Kod benzena ( a i kod aromatskih spojeva) dolazi do odstupanja dužine veze C-C, 139 pm,  što je između 154 pm za C-C i 133 pm za C=C vezu. Gdje je pm - pikometar

Kovalentni radijus elemenata iste periode B, C, N, O, F opada kako redni broj raste.

vrijednosti kovalentnog radijusa su u pm

Empirijske vrijednosti kovalentnog radijusa
Tablica prikazuje empirijski izmjerene kovalentne radijuse za elemente, objavio J. C. Slater 1964.  Vrijednosti su u pikometrima (pm).

Objašnjenje:

Izvori

Literatura
 Ivan Filipović, Stjepan Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

Kemija
Kemijska svojstva